Jacek Jezierski ist der Name folgender Personen:

* Jacek Jezierski (Publizist) (1722–1805), polnischer Politiker und Publizist 
 Jacek Jezierski (Bischof) (* 1949), polnischer Geistlicher, Bischof von Elbląg
 Jacek Jezierski (Beamter) (* 1958), polnischer Beamter